

Plusieurs villes ou communes possèdent une rue Saint-Jean (ou un autre type de voirie). Elle fait généralement référence à saint Jean l'Evangéliste. Cet odonyme suggère qu’une chapelle ou église Saint-Jean se trouve (ou se trouvait) dans la rue.

en  
 Avenue, rue et place Saint-Jean, à Bruxelles
 Rue Saint-Jean, à Namur

au  () 
 Rue Saint-Jean à Montréal
 Rue Saint-Jean à Québec

en  
 Rue Saint-Jean, à Colmar
 Rue Saint-Jean, à Caen
 Rue Saint-Jean, à Lyon
 Rue Saint-Jean, à Nancy
 Rue Saint-Jean ,à Nantes
 Rue Saint-Jean à Paris
 Rue Saint-Jean à Toulouse.

Voir aussi 
 Rue Saint-Jean-Baptiste-de-La-Salle
 

Jean